Gumtow - gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Pignitz.

Przypisy 

Powiat Prignitz
Gminy w Brandenburgii